Het tennistoernooi van Wimbledon in 2001 bij de mannen werd voor de 115e keer gehouden van maandag 25 juni tot en met maandag 9 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Kroaat Goran Ivanišević won voor het eerst het toernooi door in de finale de Australiër Patrick Rafter met 6-3, 3-6, 6-3, 2-6 en 9-7 te verslaan. Het was de eerste keer dat een speler die met een wildcard tot het toernooi was toegelaten, een grandslamtoernooi won. Eerder was Ivanišević drie keer verliezend finalist geweest op Wimbledon. Vanwege hevige regenval op de oorspronkelijke finaledag, werd de mannenfinale verplaatst naar maandag 9 juli.

Opvallend was de overwinning in de vierde ronde van de toen 19 jaar oude Roger Federer op de regerend kampioen Pete Sampras in vijf sets. Sampras had tot dat moment zeven van de laatste acht titels gewonnen. Later zou deze wedstrijd worden gezien als een symbolische "wisseling van de wacht" waarbij de eerder-legendarische Sampras werd verslagen door de later-legendarische Federer.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set moest met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 32 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste twee rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP

Wimbledon
ITF-toernooi in 2001